Traian Bendorfean () a fost sportiv de performanță între anii 1986 - 2001, este căsătorit cu Sorina și are o fiică - Sonia, de 26 de ani. În prezent, este antreprenor și coordonează mai multe acțiuni de binefacere.

Carieră sportivă 
Traian Bendorfean a fost portar de fotbal timp de 16 ani și a activat la următoarele echipe: 

 1985-1986 juniori CS Mediaș, 
 1986-1987 Automecanica Mediaș, divizia C, 
 1987-1988 Gaz Metan Mediaș, divizia B, 
 1988-1990 Metalul Sighișoara, 
 1990-1991 Avântul Reghin, divizia C,
 decembrie 1991 până în 2001 la ASA Târgu Mureș (divizia B și divizia A).

Carieră antreprenorială 
După retragerea din fotbal s-a stabilit în San Sebastian – Spania, unde, până în anul 2007, a coordonat o afacere proprie – restaurantul Inaki sis. 

Din 2011 a demarat cu ajutorul fondurilor europene – AFIR un proiect nou în județul Mureș, comuna Suseni, pensiunea Hanul Cald.

În 2020 devine președinte al Patronatului Român – Reghin, Mureș, instituție care reprezintă economic – financiar – social mediul de afaceri din România, promovează și protejează membrii acesteia.

Acțiuni caritabile 
În iunie 2020, după 7 ani de activitate în cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului - organizație afiliată ONU, Traian Bendorfean este avansat la gradul de inspector OADO - ONU.

Începând cu luna martie a anului 2020 a inițiat campania "Dăruind o mască, protejăm o viață", proiect care a vizat donarea a 170.000 de măști de protecție în comunitățile din Județul Mureș.

În mai 2020, se implică activ împreună cu Fundația Prietenia în campania "Dăruiesc din inimă pentru tine", proiect care sprijină persoanele defavorizate din Județul Mureș. Grupurile țintă sunt: copiii fără posibilități financiare, elevii în risc de abandon școlar, vârstinicii și persoanele cu dizabilități.

Carieră politică 
Traian Bendorfean candidează independent la alegerile pentru  Camera Deputaților din 6 decembrie 2020. 

Propune proiecte de dezvoltare a turismului din județul Mureș în jurul brand-ului mureșean Dracula. A înregistrat în septembrie 2020 la OSIM: Carnavalul Dracula Mureș și Dracula Mureș Park.

A candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

References

Fotbaliști
Antreprenori români
